est une chaîne de télévision française du groupe Warner Bros. Discovery France C'est la déclinaison française de la chaîne américaine du même nom. Elle est disponible uniquement dans les offres Free, SFR et Prime Video.

Historique 
Le , un communiqué annonce l'arrivée de Discovery Science et de sa version HD sur Canalsat à compter du  en remplacement de Discovery HD Showcase.

Le , les chaînes Discovery Communications, Discovery Channel et Discovery Science, font leurs retours sur le bouquet Numericable.

Sur la saison 2013-2014, la chaîne réalise une part de marché de 0,5 % sur le câble et le satellite, ce qui fait de la chaîne l'une des plus regardées.

Le , la chaîne arrive sur le canal 209 de SFR et passe de l'offre SFR Play Premium à SFR Play sur Numéricâble. Elle quitte les offres Canal le .

La chaine est disponible depuis le 15 mars 2023 sur le canal 64 de Free et est incluse dans l'offre basique de l'opérateur.

Identité visuelle (logo)

Programmes 
Elle présente de nombreux programmes comme :
 1000 morts insolites : émission qui consiste à imaginer de nombreuses morts insolites à l'aide de reconstitution. 
 Armes révolutionnaires
 À tout casser
 Bizarre ou pas ? : émission qui montre plusieurs histoires réelles étranges.
 Drôles de connexions
 Engins de folie
 Food Factory : émission qui fait découvrir les coulisses des entreprises de produits familiers.
 L'incroyable Stephen Hawking
 Le ciel nous est tombé sur la tête
 Les leçons du désastre
 Mythbusters : émission animée par 2 hommes. Ils vont réaliser tous les mythes du monde entier et conclure si oui ou non cela est un mythe.
 Mythes vs réalités
 Morts subites : émission qui montre des morts subites
 Objectif Terre
 Penn et teller
 Planète hurlante
 Qu'est-ce qu'on fabrique ?
 Sci-fi science
 Secrets de fabrication
 Secrets enfouis
 Tout ce qui bouge
 Comment ça marche ? : émission qui propose de voir comment sont construits des objets du quotidien.

Diffusion 
Sur SFR et Numéricâble, la chaîne est incluse à partir de SFR Play ou dans le pack découverte premium.

Depuis le 15 mars 2023, la chaîne est disponible chez Free dans le bouquet basique.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Discovery Channel (France)
 Discovery Communications
 Liste des chaînes de télévision en France

Liens externes 
Site du portail officiel de Discovery France : https://www.discoveryfrance.fr/

Site officiel - discoveryfrance/discoveryfrance.fr

Chaîne de télévision en français en France
Chaîne de télévision en haute définition en France
Chaîne ou station de télévision fondée en 2012
Filiale de Warner Bros. Discovery
Chaîne de télévision à plusieurs déclinaisons